Sæther ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Sæther (* 1979), norwegische Handballspielerin
 Mariann Sæther (* 1980), norwegische Kanutin
 Morten Sæther (* 1959), norwegischer Straßenradrennfahrer
 Ole Sæther (1870–1946), norwegischer Sportschütze

Sonstiges:
 Sætherrindane, Felsvorsprünge im Königin-Maud-Land, Antarktika